Palmekål bruges om:
 Grønkålssorter med smalle blade som kan ligne palmer, bl.a. Brassica oleracea var. palmifolia
 De spiselige blade af visse palme-arter, kaldet kålpalmer.